Kurtulmuş bzw. Kurtulmus ist der Familienname folgender Personen:

 Dilara Kurtulmuş (* 1998), türkische Schauspielerin
 Numan Kurtulmuş (* 1959), türkischer Politiker der Saadet Partisi
 Semih Kurtulmuş (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Seyfettin Kurtulmuş (* 1973), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Yavuz Kurtulmus (* 1980), türkisch-österreichischer Kurator und Filmfestivalleiter